Phloeocharis — род стафилинид из подсемейства Phloeocharinae.

Описание 
Верхняя часть тела в густой и нежной волосистостью. Глаза отогнуты к заднему краю голы. Боковые края переднеспинки закруглены. Надкрылья без боковой каёмки и без продольных бороздок. Все голени без шипиков.

Систематика 
К роду относятся:
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Примечания 

Стафилиниды
Роды жесткокрылых